Skywagon steht für mehrere einmotorige Leichtfluge des Herstellers Cessna:

 Cessna 180 
 Cessna 185 
 Cessna 206